El nombre Emilio Aragón puede hacer referencia a:

Emilio Aragón, "Emig" (1881-1946), más conocido como Emig, payaso español, miembro del trío humorístico Pompoff, Thedy y Emig;
Emilio Aragón, "Miliki" (1929-2012), hijo de Emig, más conocido como Miliki, payaso, acordeonista, compositor y cantante español, miembro del grupo humorístico Los Payasos de la Tele;
Emilio Aragón, "Milikito" (n. 1959), hijo de Miliki, más conocido como Emilio Aragón y anteriormente como Milikito, actor, humorista, presentador, cantante, compositor, director de orquesta, director cinematográfico, guionista, productor, empresario audiovisual y payaso español, miembro del grupo humorístico Los Payasos de la Tele.